PHA steht für:
 Philadelphia Housing Authority, Siedlungsgesellschaft in Philadelphia, US-Bundesstaat Pennsylvania
 Phytohämagglutinin, ein Protein aus der Gruppe der Lektine, siehe Phasin
 Polyhydroxyaldehyde, Kohlenhydrate aus der Gruppe der Monosaccharide, siehe Aldosen
 Polyhydroxyalkanoate, natürlich vorkommende wasserunlösliche und lineare Polyester
 Potentially Hazardous Asteroid („Potenziell gefährlicher Asteroid“)
 Phan Rang Air Base (IATA-Code), Militärflughafen von Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam

Pha ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Pha Terrell (1910–1945), US-amerikanischer Jazzsänger
 Jazze Pha (eigentlich Phalon Alexander, * 1972 in Memphis, Tennessee), US-amerikanischer Rapper, Songwriter und Musikproduzent
 Silina Pha Aphay (* 1996), laotische Sprinterin

pha steht für:
 Pa-Hng (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Miao in Südchina und Nordvietnam

Abkürzung